O Rali Dakar de 2018 foi a 40ª edição do evento e o décimo ano consecutivo em que o evento foi realizado na América do Sul. O evento começou em Lima, Peru, no dia 6 de janeiro, passando pela Bolívia, terminando em Córdoba, na Argentina, em 20 de janeiro, após 14 etapas de competição.

Número de entradas

Etapas
Distância de acordo com o sítio oficial.

Motos, quadriciclos e carros

Camiões e Utilitários

Resumo
A primeira etapa partiu de Lima em 6 de janeiro do Quartel General do Exército (o "Pentagonito") localizado no distrito de San Borja, e se estendia 273 quilômetros para o sul, poucos quilômetros depois de Pisco se encontrar com a Rodovia Sul Pan-Americana. A seção competitiva consistiu em uma curva executada nos últimos 31 quilômetros perto de Pisco. Entre os incidentes da etapa, o mais destacado foi o grave acidente sofrido pelo motorista português Joaquim Rodrigues quando caiu de uma duna e fraturou uma vértebra lombar.

O piloto mais velho, Yoshimasa Sugawara de 76 anos do Japão, se aposentou em sua 35ª participação no Rally Dakar na Etapa 2. O Toyota da piloto Alicia Reina e Co-piloto Carlos Dante Pelayo, ambos da Argentina, foi queimada após pegar fogo durante a Etapa3 em Pisco, Peru. O vencedor do Tempo-2, Nani Roma de Espanha, também se aposentou no final da Etapa 3, quando sofreu ferimentos na cabeça e no pescoço em um acidente.

Grandes problemas na Etapa 4 foram para dois dos favoritos, Nasser Al-Attiyah (Equipe Toyota) e Cyril Despres (Team Peugeot), que foram significativamente atrasados. O líder da classe Motocicletas e campeão Sam Sunderland foi levado de helicóptero para o hospital, quando ele deixou a corrida com uma lesão nas costas. Além disso, o ex-técnico do Chelsea e Tottenham, André Villas-Boas, foi levado ao hospital quando seu carro bateu em uma duna de areia, forçando-o a se retirar do rali.

A aposentadoria notável na Etapa 5 foi Sébastien Loeb (Peugeot Team Total) devido a uma lesão de seu co-piloto Daniel Elena. Na categoria Quadriciclos, o atual campeão Sergey Karyakin sofreu um acidente e quebrou o braço. Inicialmente, a Fase 5 na categoria de caminhões foi vencida pelo líder de classe Eduard Nikolaev, mas depois Ayrat Mardeev e Dmitry Sotnikov receberam uma compensação de Tempo e ocuparam primeiro e segundo lugares respectivamente.

Depois do Dia de descanso, Joan Barreda venceu a 7ª etapa por quase três minutos para se aproximar da liderança, mas sofreu uma lesão no joelho. O líder da classe de carros, Stéphane Peterhansel, teve grandes problemas na Etapa 7, acertando uma pedra que destruiu o canto traseiro esquerdo de seu Peugeot e o forçou a parar por quase duas horas. Apesar de ter perdido duas posições na classificação geral, Peterhansel volta a lutar com Carlos Sainz ao vencer a Etapa 8 no sul da Bolívia. A Etapa 9 foi cancelada devido as más condições do tempo na Argentina.

O líder da classe de motocicletas, Adrien van Beveren, não conseguiu terminar a 10ª etapa, apesar de seus esforços para continuar depois que ele caiu a três quilômetros do final. O arquiteto Matthias Walkner aproveitou o erro de navegação feito por vários rivais. Na 11ª Etapa, Joan Barreda, exausto e com uma lesão no joelho nos últimos quatro dias, se retirou do rali, apesar de ficar em segundo lugar. Eduard Nikolaev dominou o rali desde o início do rali no Peru, mas perdeu mais de 40 minutos na difícil Etapa 11 para o novo líder da corrida, Federico Villagra.

As fortes chuvas tornaram as condições ruins o suficiente para que as classes quad e moto fossem canceladas para a Etapa 12. Na classe dos caminhões, o campeão Eduard Nikolaev substituiu o Iveco de Federico Villagra para liderar a classificação geral em apenas um segundo antes dos dois últimos estágios. Na Etapa3, Villagra atacou, mas sofreu problemas mecânicos e, apesar de lutar durante o tempo que pôde, teve que abandonar o rali, deixando o rossiano em total controle. No mesmo tempo, o campeão 13º Tempo, Peterhansel caiu na Etapa 13, danificando o Peugeot 3008 DKR Maxi e perdeu uma hora e o seu segundo lugar na classificação geral.

Finalmente, após a última curta Etapa 14, o espanhol Carlos Sainz venceu a classe Carros pelo segundo tempo, o vencedor do Motocicletas foi austríaco Matthias Walkner, o vencedor do Quadriciclos foi o chileno Ignacio Casale, o vencedor de Camiões foi russo Eduard Nikolaev e o vencedor do Utilitários foi o brasileiro Reinaldo Varela.

Resultados de etapas

Carros

Motocicletas

Quadriciclos

Camiões

Utilitários

Classificação final

Carros

Motocicletas

Quadriciclos

Camiões

Utilitários

Listas de largada

Motocicletas

Quadriciclos

Carros

Camiões

Utilitários

2018 no motociclismo
Desporto na América do Sul em 2018
2018
2018 no automobilismo
Eventos desportivos de janeiro de 2018